Исаак Израэли (Isaac Israeli):

 Исаак Израэли Старший (IX век) — египетский и еврейский врач, философ-неоплатоник и комментатор Писания.
 Исаак Израэли Младший (XIV век) — испанский и еврейский астроном, автор книги «Йесод олам» ( «Основа вселенной»).